Pentauer o també Pentaur i Pentaueret pot referir-se a:

 Pentauer, un príncep egipci fill de Ramsès III i partícip de la Conspiració de l'Harem.
 Poema de Pentaur, poema escrit per encàrrec de Ramsès II que descriu la Batalla de Cadeix.
 Pentaur, escriba responsable del Poema de Pentaur.